Гранитная гора () — топоним, название нескольких гор в США и Канаде, в том числе:

  — одна из двух гор на горнолыжном курорте Рэд Маунтин (, хребет Монаши, провинция Британская Колумбия, Канада.
  — гора в о́круге Явапаи, штат Аризона, США.
  — гора в о́круге Кинг, штат Вашингтон, США.
 Гранитная гора — гора на хребте Уосатч, недалеко от города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.